Louise af Sverige kan henvise til:

 Louise af Nederlandene (1828-1871) - datter af prins Frederik af Nederlandene og gift med kong Karl 15. af Sverige
 Louise af Sverige (1851-1926) - datter af kong Karl 15. af Sverige og gift med kong Frederik 8. af Danmark
 Louise Mountbatten (1889–1965) - datter af prins Ludvig af Battenberg og gift med kong Gustav 6. Adolf af Sverige